Гадра — діалектна назва Баби-Яги

Населені пункти та їхні частини
 Гадра — село в гміні Герби Люблінецького повіту Сілезького воєводства

Примітки